Čierny kameň – szczyt na Słowacji
 Hadżar – kamień czczony przez muzułmanów
 Czarny Kamień – skała w miejscowości Łutowiec na Wyżynie Częstochowskiej